Села:
 Укромне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Укромне — Запорізька область, Вільнянський район